Тигре може мати такі значення:

 Тигре (мова) — семітська мова, поширена в Еритреї
 Тигре (народ) — південно-семітський народ на сході Африки
 Тигре (футбольний клуб)

Тигре — назва таких географічних об'єктів:

  — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Тигре (округ, Аргентина) — округ в аргентинській провінції Буенос-Айрес
  — острів у затоці Фонсека
  — округ у перуанській провінції Лорето
 Тигре (річка) — річка у східній частині Еквадору та на півночі Перу
  — річка у Венесуелі
  — місто у венесуельському штаті Ансоатегі